Albertia margaritifera är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Albertia margaritifera ingår i släktet Albertia, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Efter att släktet Albertia bytt namn till Kozlovia är artens namn i The Plant List angivet som "unresolved" och är alltså inte klarlagt.

Källor 

Flockblommiga växter
margaritifera